Stranka revolucije (Tanzanija)
prostorni centimetar
CCM (kriptografija)
Combined Cipher Machine
suvremena komercijalna glazba